Хартаха́й — фамилия.
Известные носители:
 Хартахай, Александр Павлович (1861—1919) — зубной врач, общественный деятель, депутат Государственной думы I созыва от Ростова-на-Дону и Нахичевани.
 Хартахай, Феоктист Авраамович (1836—1880) — педагог, историк, этнограф, основатель первых средних учебных заведений в Мариупольском уезде Украины, исследователь истории греков Приазовья.